José Germain peut désigner :
 José Germain (1884-1964), le nom de plume de Jean-Germain Drouilly, un écrivain français ;
 José Germain (1930-), un chanteur (baryton-basse) et saxophoniste français.